Artemisia může znamenat:

 Artemisia – rod rostlin (pelyněk)
 Artemisia (film) – film z roku 1997

 osoby
 Artemísia II. z Kárie – sestra perského satrapy Mausóla
 Artemisia Gentileschiová (1593–165x) – italská malířka